|-
| 127301 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127302 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127303 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127304 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127305 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127306 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127307 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127308 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127309 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127310 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127311 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127312 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127313 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127314 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127315 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127316 - || || 9 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127317 - || || 11 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127318 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127319 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127320 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127321 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127322 - || || 14 de maig, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 127323 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127324 - || || 15 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 127325 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127326 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127327 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127328 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127329 - || || 14 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127330 - || || 14 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127331 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127332 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127333 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127334 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127335 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127336 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127337 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127338 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127339 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127340 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127341 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127342 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127343 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127344 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127345 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127346 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127347 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127348 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127349 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127350 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127351 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127352 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127353 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127354 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127355 - || || 7 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127356 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127357 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127358 - || || 8 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127359 - || || 8 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127360 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127361 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127362 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127363 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127364 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127365 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127366 - || || 9 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127367 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127368 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127369 - || || 12 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127370 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127371 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127372 - || || 13 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127373 - || || 14 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127374 - || 2002 KE || 16 de maig, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 127375 - || 2002 KN || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127376 - || || 17 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127377 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127378 - || || 18 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127379 - || || 17 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127380 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127381 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127382 - || || 27 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127383 - || || 28 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127384 - || || 19 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127385 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127386 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127387 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127388 - || || 6 de juny, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 127389 - || || 1 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127390 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127391 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127392 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127393 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127394 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127395 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127396 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127397 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127398 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127399 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127400 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
7